Myzostoma willemoesii är en ringmaskart som beskrevs av Graff 1884. Myzostoma willemoesii ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. 

Artens utbredningsområde är havet kring Nya Zeeland. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
willemoesii